Эрих Тиле (, 2 июня 1930, Йессен — 7 ноября 2005, Дрезден) — немецкий шахматист, международный мастер ИКЧФ (1970).

Учился в Циттау. Работал инженером-строителем в Дрездене. Выступал за команду клуба „Bau-Union Dresden“. 4 раза побеждал в чемпионатах Дрездена (1959, 1960, 1961 и 1965 гг.). Трижды побеждал в чемпионатах Дрезденского дирекционного округа (1953 / 54, 1962 и 1974 гг.; в чемпионате 1953 / 54 гг. разделил 1—2 места с В. Ульманом). Позже выступал в командных чемпионатах ГДР за команды „SC Einheit Dresden“, „Post SV Dresden“ и „USV TU Dresden“.

Добился больших успехов в игре по переписке. Стал победителем 3-го чемпионата Европы (1965—1968 гг.). Трижды участвовал в финальных турнирах чемпионатов мира (лучший результат —4-е место в 6-м чемпионате).

Занимался шахматной композицией, составлял задачи и этюды. Всего в период с 1957 по 1977 гг. опубликовал около 20 композиций.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Э. Тиле в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Тиле на сайте 365Chess
 Личная карточка Э. Тиле на сайте ИКЧФ
 Композиции Э. Тиле на PDB-сервере журнала „Die Schwalbe“

 Шахматисты Германии
 Шахматисты XX века
 Международные мастера ИКЧФ